Камчатоаркт () — вид вымерших морских млекопитающих из семейства моржовых отряда хищных. Единственный вид в роде Kamtschatarctos. Жил в среднем миоцене (15—12 млн лет назад) на северо-западном побережье Тихого океана. Окаменелые остатки вида найдены на Дальнем Востоке России на западе Камчатского края в долине реки Ухтолок.

Примечания

Литература 
 Dubrovo I. A. 1981. A new subfamily of fossil seals (Pinnipedia, Kamtschatarctinae subfam. nov.). Doklady Earth Science Sections 256: 202—206.

Вымершие моржовые
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1981 году
†